Cerio puede referirse a:

 Cerio, elemento químico de símbolo Ce y número atómico 58.
 Cerio, apellido.
 Cerio, concejo español de Vitoria, provincia de Álava (País Vasco).